De  FA Community Shield 2012 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 90e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd niét gespeeld in het Wembley Stadium te Londen omdat de finale van het olympisch voetbaltoernooi daar werd gespeeld. De wedstrijd werd daarom eenmalig op een andere locatie afgewerkt: het stadion van eersteklasser Aston Villa, Villa Park, op 12 augustus 2012. Manchester City, dat in het seizoen 2011/2012 de Premier League won, nam het op tegen Chelsea, de winnaar van de FA Cup in 2012. Chelsea won dat jaar overigens de UEFA Champions League. Beide clubs werden gecoacht door een Italiaanse trainer: Roberto Di Matteo (Chelsea) en Roberto Mancini. Manchester City won de supercup met 2–3. De Belg en aanvoerder Vincent Kompany en de Nederlander Nigel de Jong verschenen aan de aftrap bij Manchester City. De Belg Eden Hazard begon aan de wedstrijd voor Chelsea.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2011/12
 Finale FA Cup 2012
 Finale League Cup 2012
 Finale UEFA Champions League 2012

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2012